Round Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne;
 Round Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne, na południe od Shelburne Harbour;
 Round Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne, po zachodniej stronie Inner Island.